Инцзян (Аньцин) (迎江) — район городского подчинения городского округа Аньцин провинции Аньхой (КНР).
 Инцзян (Дэхун) (盈江) — уезд Дэхун-Дай-Качинского автономного округа провинции Юньнань (КНР).